La stagione 1999-2000 dei New York Knicks fu la 51ª nella NBA per la franchigia.

I New York Knicks arrivarono secondi nella Atlantic Division della Eastern Conference con un record di 50-32. Nei play-off vinsero il primo turno con i Toronto Raptors (3-0), la semifinale di conference con i Miami Heat (4-3), perdendo poi la finale di conference con gli Indiana Pacers (4-2).

Classifica

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 1999-2000 delle squadre di pallacanestro
1999-2000